Autana (rod), biljni rod
 Autana (rijeka), rijeka u Venezueli
 Autana (općina), općina u Venezueli